Knud af Danmark kan henvise til flere personer:

 Knud Hardegon (Hardeknud Svendsen) (Knud 1.) (død c. 934.) - konge i dele af Danmark fra omkring 917 til et ukendt årstal.
 Knud den Store (Knud 2.) (ca. 995 – 1035) - konge af Danmark 1018-1035, af England 1016-1035 og af Norge 1028-35.
 Hardeknud (Knud 3.) (ca. 1020 – 1042) - konge af Danmark 1035-1042 og af England 1040-1042.
 Knud den Hellige (Knud 4.) (ca. 1043 – 1086) - konge af Danmark 1080-1086
 Knud Lavard (ca. 1096-1131) - hertug af Sønderjylland, søn af Erik Ejegod
 Knud 5. Magnussen (død 1157) - konge af Danmark sammen med medkongerne, Svend og Valdemar, fra 1146-1157.
 Knud 6. Valdemarsen (1163 – 1202) - konge af Danmark 1182-1202
 Knud - kortlivet søn af Erik Plovpenning
 Knud (1451-1455) - søn af Christian 1.
 Arveprins Knud af Danmark (1900-1976) - søn af Christian 10.